Дуе Дукан  (; родился 4 декабря 1991 года в Сплите, Хорватия) — американско- хорватский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Цедевита». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Личная жизнь 
Дуе Дукан родился в городе Сплит, в Хорватии. Переехал вместе с родителями в США в раннем возрасте. Вырос в городе Дирфилд в Иллинойсе, выступал за местную школу, после учился в колледже и играл за «Висконсин Бэджерс». Его отец, Ивица Дукан, был профессиональным баскетболистом и сейчас является скаутом команды «Чикаго Буллз».

Карьера в НБА 
Выставил свою кандидатуру на Драфт НБА 2015 года, однако, ни одна команда НБА не выбрала его. В Летней лиге выступал за «Сакраменто Кингз», с которыми и подписал контракт 22 июля 2015 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Wisconsin bio
 2015 NBA Summer League profile

Баскетболисты США
Баскетболисты Хорватии
Тяжёлые форварды
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Цедевита»